Neophilaenus är ett släkte av insekter som beskrevs av Haupt 1935. Neophilaenus ingår i familjen spottstritar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Spottstritar
Neophilaenus